Алексе́й Дёмкин:
 Дёмкин, Алексей Михайлович (1925—1997) — строитель, бригадир из Магнитогорска, Герой Социалистического Труда.
 Дёмкин, Алексей Николаевич (род. 1973) — пермский предприниматель и политик, глава города Перми с 2020 года.